Aráchova kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Rizó (ort i Grekland, Epirus), Thesprotia, 
 Aráchova (ort i Grekland), Grekiska fastlandet, Nomós Voiotías, 

Robotskapade Greklandförgreningar